Kameny mohou být:

množné číslo od slova kámen, případně hornina jako taková
drahé kameny – společensky ceněné nerosty či minerály, např. diamanty nebo drahokamy
ledvinové kameny – cizí tělesa v lidském těle, která vznikají v močovodech
žlučové kameny – cizí tělesa v lidském těle, která vznikají žlučníku
hrací kameny – pomůcka pro hru některých deskových her
hraniční kameny – kamenné kvádry vyčnívající ze země označující body na státní hranici
hrací kameny (také figury) v deskových hrách

skály, hory a vrchy
Bílé kameny – přírodní skalní památka severně od Jítravy
Dívčí kameny - hora v Krkonoších
Harrachovy kameny – hora v Krkonoších
Mužské kameny – hora v Krkonoších
Petrovy kameny – vrchol v Hrubém Jeseníku v Pradědské hornatině
Polední kameny – skalisko v Jizerských horách
Provodínské kameny – skupina pěti čedičových vrcholů severně Provodína u České Lípy
Pytlácké kameny – vrchol v Jizerských horách
Runové kameny v Jelling – runové kameny ve městě Jelling v Dánsku
Vlaštovčí kameny – skalní útvar v masivu Králického Sněžníku
Ztracené kameny – skalní útvar v Hrubém Jeseníku

přírodní památky
Provodínské kameny (přírodní památka) – přírodní památka u Provodína u České Lípy
umění

 Kameny (Otto Sukup) – pískovcová socha, Ostrava, Česko
jiný význam
akce Kameny – provokační akce Státní bezpečnosti